Surinaamse Taekwondo Associatie, de officiële taekwondobond van Suriname
 STA, een voormalige voetbalclub die fuseerde naar FC Ter Apel '96
 STA, Stichting Trolleymaterieel Arnhem (Arnhemse trolleybus)